Pojem strážník bývá používán jednak pro 
označení osoby
 – nejnižší hodnost příslušníků obecní policie
 Strážník oddílu – pracovní zařazení na železnici
a také jako 
místopisný název

sídla:
 1. Strážník (Hornická Čtvrť) – lokalita vsi Hornická Čtvrť části města  Chvaletice v okrese Pardubice 

kopce
 3. Strážník (Hanušovická vrchovina) (470 m) – vrch nad zámkem Velké Losiny v okrese Šumperk –  
 4. Strážník (Benešovská pahorkatina) (524 m) – vrch nad městem Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram –  
 5. Strážník (Želivská pahorkatina) (552 m) – vrch severně od obce Svépravice v okrese Pelhřimov –  
 6. Strážník (Krkonošské podhůří) (610 m) – vrch jihozápadně od obce Peřimov v okrese Semily  
 7. Strážník (Humpolecká vrchovina) (713 m) – vrch severně od obce Šimanov v okrese Jihlava –  

nebo je součástí názvu:
 9. Malý Strážník, (Křižanovská vrchovina) – vrch západně od obce Jabloňov v okrese Žďár nad Sázavou  
 10. Jesenský Strážník, (Krkonošské podhůří) – vrch západně od vsi Jesenný v okrese Semily –  
 11. „Studenecký Strážník“ (nebo jenom „Strážník“) – místní pojmenování vrchu Stráž (Podkrkonošská pahorkatina) (630 m) mezi vesnicemi Studenec a Zálesní Lhota v okrese Semily –  

rybníky
 15. Strážník (rybník, Velký Rybník) – rybník u obce Velký Rybník v okrese Pelhřimov 
 16. Strážník (rybník, Moravec) – rybník u obce Moravec v okrese Žďár nad Sázavou 
 (16.) Malý Strážník (rybník) – rybník u obce Moravec v okrese Žďár nad Sázavou 

ostatní
 20. Strážník (ulice, Semily) – ulice v okresním městě Semily 
 21. Strážník (skalní vyhlídka) – vyhlídka na kopci Stráž (Železnobrodská vrchovina) u města Rokytnice nad Jizerou v okrese Sermily 
 (6.) Strážník (národní přírodní památka) – chráněné území na stejnojmenném kopci u obce Peřimov v okrese Semily 
 (1.). Strážník (lom) – kamenolom na katastrech obcí Chvaletice a Zdechovice

Související rozcestníky 
 Strážné
 Strážný vrch
 Strážný kopec
 Strážný (rozcestník)
 Strážná (rozcestník)
 Strážná hora
 Stráž